Офрионей — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

  — союзник Приама;
 Офрионей — воспитатель Патрокла.